Скулкрафт има више значења:
 Округ Скулкрафт (Мичиген)
 Скулкрафт (Мичиген)